Marsalis est un nom de famille notamment porté par une famille américaine de musiciens de jazz, originaire de Louisiane : 
Ellis Marsalis Jr. (1934-2020), pianiste de jazz 
ses enfants : 
 Branford Marsalis (né en 1960), saxophoniste,
 Wynton Marsalis (né en 1961), trompettiste et compositeur,  
 Delfeayo Marsalis (né en 1965), tromboniste,
 Jason Marsalis (né en 1977), batteur.